Николай Левашо́в:
 Левашов, Николай Васильевич (1827—1888) — петербургский губернатор, генерал-адъютант.
 Левашов, Николай Викторович (1961—2012) — автор оккультного учения, писатель и публицист. 
 Левашов, Николай Фёдорович (1792 — не ранее 1818) — участник Отечественной войны 1812 года, майор.